Municipio de Rich Valley puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Rich Valley (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Benson.
 Municipio de Rich Valley (condado de McLeod, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de McLeod.